Жрновница може да се односи на:

 Жрновница (река), река у Далмацији, Република Хрватска;
 Жрновница (Сплит), насељено место у саставу града Сплита, Република Хрватска;
 Жрновница или Жрновица, српски назив за планину Авалу изнад Београда у Србији
 Жрновница или Жрновица, средњовековна жупа у непосредном залеђу Дубровника